XXVIII турнир на Кубок России по волейболу памяти Константина Кузьмича Ревы проходил с 7 сентября по 26 декабря 2020 года. В розыгрыше принимали участие только команды Суперлиги, а коллективы высшей лиги «А» разыграли отдельный трофей — Кубок 75-летия Победы.

Обладателем Кубка России в третий раз в истории стало московское «Динамо».

Предварительный этап 
Матчи предварительного этапа прошли с 7 по 20 сентября в трёх зонах, сформированных по географическому принципу. В следующую стадию розыгрыша вышли 13 из 14 участников — лишь оренбургский «Нефтяник», занявший последнее место в своей зоне и имевший наименьший коэффициент побед к сыгранным матчам, завершил выступления на Кубке России после предварительного этапа.
9 сентября из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 в петербургском «Зените» команда была отстранена от участия в оставшихся матчах предварительного этапа. Игры 2-го тура в зоне 2, которые должны были пройти в Санкт-Петербурге, не состоялись. 28 сентября Директорат Всероссийских соревнований оставил «Зенит» в Кубке России, предоставив Санкт-Петербургу право принять «Финал четырёх».

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Полуфинальный этап 
В играх полуфинального этапа не участвовал петербургский «Зенит», получивший право принять «Финал четырёх». Остальные 12 команд распределены на 3 квартета «змейкой» на основании их положения в чемпионате России-2019/20. В финальный этап вышли победители групп. Из-за распространения COVID-19 от участия в матчах группы A был отстранён красноярский «Енисей»; игры в группе В перенесены на начало декабря, но в них не смогло принять участие сосновоборское «Динамо-ЛО».

Группа A (Ханты-Мансийск)

Группа Б (Казань)

Группа В (Москва)

Финальный этап в Санкт-Петербурге 
Жеребьёвка полуфинальных пар состоялась 16 ноября.

Полуфиналы 
25 декабря

Финал

Индивидуальный приз 
 MVP — Павел Панков («Динамо»).

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2020/2021

Примечания

Ссылки 
 Положение о Кубке России по волейболу 2020 года среди мужских команд памяти Константина Ревы
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола

2020 год в волейболе